Армен Джигарханян — один из самых востребованных актёров советского и российского кино. В его фильмографии более 300 фильмов: 208 по данным IMDb, 283 по данным «Кинопоиска» и 375 по данным Кинотеатр. Этот факт иронично отразил в своей эпиграмме Валентин Гафт:
 Гораздо меньше на земле армян,
 Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.

Роли

Озвучивание

Дубляж

Участие в документальных фильмах 
  — Любимая роль (сцена из спектакля «Разгром» — Левинсон) (документальный)
  — Армен Джигарханян (Армения, документальный)
 1996 — Эдмонд Кеосаян (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
  — Место встречи изменить нельзя. 20 лет спустя (документальный)
  — Евгений Леонов. Исповедь (документальный)
 2006 — Невесомая жизнь (2-я серия «Герой своего мультвремени») (документальный)
 2006 — Арно Бабаджанян (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
  — Юлий Карасик (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
 2007 — Надежда Румянцева. Последние 24 часа (документальный)
  — Армен Джигарханян (документальный)
 2008 — Ирония судьбы Георгия Буркова (документальный)
 2008 — Моя обманчивая мрачность. Марк Захаров (документальный)
 2008 — Корона Российской империи, или Снова неуловимые (из цикла телепередач телеканала СТБ) (документальный)
 2008 — Виктор Павлов (из документального цикла «Острова»)
 2008- — Леонид Ярмольник (2008), Георгий Тусузов (2010), Давид Черкасский (2010), Эдуард Назаров (2010) (из документального цикла «Человек в кадре» на телеканале «Время»)
 2008 — Александр Ширвиндт. Счастливая жизнь счастливого человека (документальный)
  — Владимир Ивашов. Баллада о любви (документальный)
 2009 — Как снимали фильм «Старые стены» (фильм № 22) (из цикла документальных программ «Истории и легенды Ленфильма»)
 2009 — Чего желать? О чём тужить?.. (документальный)
  — Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет… (документальный)
 2010 — Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества (документальный)
 2010 — Клара Лучко. Поздняя любовь (документальный)
 2010 — Людмила Гурченко. По ту сторону карнавала (документальный)
 2010 — Не спорь с Богом. Анатолий Ромашин (документальный)
 2010 — Армен Джигарханян (в телепередаче «Познер» на Первом канале)
  — Людмила Чурсина. «Я — ничья» (документальный)
 2011 — Легенды советского кинодубляжа (выходят из тени) (видео) (документальный)
  — Арно (документальный)
 2012 — Евгений Герасимов. Привычка быть героем (документальный)
 2012 — Евгений Матвеев. Всем сердцем — раз и навсегда (документальный)
 2012 — Здравствуйте, я ваш Калягин! (документальный)
  — Василий Васильевич Меркурьев (документальный)
 2013 — Тамара Сёмина. Всегда наоборот (документальный)
  — Донатас Банионис. Бархатный сезон (документальный)
 2014 — Донатас Банионис. Я остался совсем один (документальный)
 2014 — Здравствуйте, я ваша тётя! (из цикла документальных фильмов «Тайны советского кино» телеканала ТВЦ)
 2014 — Владимир Татосов. Полёт к вечности (документальный)
  — Иннокентий Смоктуновский. Пророчество про гения (документальный)

Примечания 

Фильмография
Фильмографии актёров
Фильмографии России